Paleotullbergiidae — семейство коллембол из надсемейства Hypogastruroidea (Poduromorpha).

Классификация 
Встречаются в Афротропике (Кот-д’Ивуар). Известен 1 вид. Коллемболы семейства Paleotullbergiidae относится к надсемейству Hypogastruroidea (Poduromorpha).

 Семейство Paleotullbergiidae
 Род  — 1 вид
  — Кот-д’Ивуар

Примечания

Литература 
 Hopkin, Stephen P. (1997): The Biology of the Collembola (Springtails): The Most Abundant Insects in the World. Музей естествознания (Лондон). PDF Полный текст
 Börner, C. 1901. Zur Kenntnis der Apterygoten-Fauna von Bremen und der Nachbardistrikte. Beitrag zu einer Apterygoten-Fauna Mitteleuropas. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen, XVII. Band, Heft 1, Mai 1901, p.1-141. PDF Полный текст
 Salmon, J. T. 1964. «An Index to the Collembola, Volume 1», Royal Society of New Zealand, Bulletin No.7, Wellington, p.1-144.

Ссылки 
 Список видов Коллембол

Poduromorpha
Семейства коллембол
Монотипические роды коллембол
Коллемболы Африки